Spoletini – abitanti di Spoleto
 Gio Battista Spoletini – giurista italiano
 Guglielmo Spoletini – attore italiano
 Marco Spoletini – montatore italiano